Calagurris ist der Name mehrerer antiker Orte:

 Calagurris Convenarum in Gallien, heute Saint-Martory in Frankreich
 Calagurris Fibularia am südlichen Rand der Pyrenäen in der Nähe von Huesca, vielleicht bei Loarre, in Spanien
 Calagurris (Nassica) Iulia, Stadt der Vasconen in Hispania Tarraconensis, heute Calahorra in Spanien